

Систем квалификација

Жреб 
Жреб је одржан 24. марта 2009. године у седишту ЕХФ-а у Бечу. Данска и Норвешка су се директно пласирале на ЕП јер су домаћини. Преосталих 29 репрезентација је било подљељно у 4 шешира према званичном ЕХФ рангирању. Након жреба у свакој групи се нашао по једна репрезентација из сваког шешира.

Датуми одигравања 
 1. и 2. коло: 14-18. октобар 2009.
 3. и 4. коло: 31. март - 4. април 2010.
 5. и 6. коло: 26-30. мај 2010.

Групе и резултати 
 По две првопласиране репрезентације из сваке групе су се пласирале на Европско првенство.

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7 

Категорија